Zawody pucharu świata w biathlonie w Kontiolahti były ósmymi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 12 – 14 marca. Zawodnicy będą rywalizować w sztafecie mieszanej, sprincie oraz w biegu na dochodzenie.

Pierwszego dnia rozegrana została sztafeta mieszana. Zwyciężyła Norwegia pokonując Niemcy oraz Włochy.

Drugiego dnia rozegrano sprinty. Wśród kobiet tryumfowała Białoruśinka Darja Domraczewa pokonując Rosjankę Olgę Zajcewą i Niemkę Kati Wilhelm. Wśród mężczyzn wygrał Rosjanin Iwan Czeriezow pokonując Norwega Emila Hegle Svendsena i Francuza Martina Fourcade.

Trzeciego dnia rozegrano biegi na dochodzenie. Wśród kobiet wygrała Białorusinka Darja Domraczewa pokonując Niemki Magdaleneę Neuner i Simone Hauswald. U mężczyzn wygrał Francuz Martin Fourcade pokonując Włocha Christiana De Lorenzi i innego Francuza Vincenta Jay.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety mieszane

Sztafety mieszane - 12.03.2010 

Do zawodów zgłoszono 17 sztafet. Zawodów nie ukończyły  i .
Wyniki:

Sprinty - 13.03.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 111 zawodników. Na starcie wycofał się  Martten Kaldvee, a zwodów nie ukończył  Imre Tagscherer.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 88 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Olga Nazarowa,  Swietłana Slepcowa,  Solveig Rogstad,  Nadzieżda Skardino.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi na dochodzenie - 14.03.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodników. Na starcie wycofali się  Paavo Puurunen,  Ołeksandr Batiuk,  Aleksander Syman i  Andrij Deryzemla.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników

Klasyfikacja po zawodach

Kobiety 

Do zawodów zakwalifikowało się 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Ann Kristin Flatland,  Magda Rezlerowa i  Sandrine Bailly, a biegu nie ukończyła  Rosanna Crawford.
Wyniki:
Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2010 w Finlandii
Biathlon w Finlandii
Kontiolahti